ТБВ — многозначная аббревиатура:
 ТБВ — теория «Большого взрыва»
 ТБВ — техническая база вооружения

См. также 
 ТБВД — турбовентиляторный двигатель
 ТБВК — технологии таможенно-банковского валютного контроля
 ТБВП — транспортно-боевой вертолётный полк
  — аббревиатура латиницей